

Глеб Ростисла́вич (ум. , Владимир) — князь рязанский, родоначальник рязанской ветви Рюриковичей, средний сын Ростислава Ярославича.

Биография

При жизни отца 
В 1145 году, после смерти дяди, муромского князя Святослава Ярославича, Глеб Ростиславич был послан отцом княжить в Рязань, а сам Ростислав Ярославич стал княжить в Муроме.

В 1146 году суздальские княжичи Ростислав и Андрей Юрьевичи осадили Рязань. В результате Глебу вместе с отцом Ростиславом Ярославичем пришлось бежать к половцам. Но уже в 1148 году Ростиславу удалось вернуть Рязань, а в 1151 году и Муром. Тогда Глеб вновь стал наместником отца в Рязани.

Рязанское княжение 
После смерти Ростислава Ярославича (1153) в Рязани утвердился Владимир Святославич, сын его брата. Лишь после его смерти Глебу удалось утвердиться в Рязани, смирившись, однако, с обособлением Муромского княжества под властью потомков Владимира.

В 1159 году князь основывает город Глебов.

В 1169 году принял в свои владения изгнанного из Киева Мстиславом Изяславичем старшего из Мономаховичей, Владимира Мстиславича дорогобужского, с разрешения Андрея Боголюбского — главного противника Мстислава.

В 1174 году в борьбе за власть во Владимиро-Суздальском княжестве после смерти Андрея Боголюбского поддержал братьев своей жены Мстислава и Ярополка Ростиславичей против их дядей Михаила и Всеволода Юрьевичей.

Благодаря шурьям Глеб Ростиславич в 1175 году присвоил многие владимирские драгоценности, в том числе вышгородскую икону Богоматери и меч св. Бориса.

В 1176 году Глеб послал своего племянника, сына Юрия Ростиславича, против черниговского княжича Олега Святославича, остановившегося в Лопасне и захватившего рязанский Сверилеск, который летопись называет черниговской волостью. Черниговцы одержали победу.

В 1176 году под угрозой осады Рязани великим князем владимирским Михалком Юрьевичем велел через послов сказать ему: «Глеб ся кланяетъ, аз во всем виноват… ворочю все до золотника». И действительно, Глеб отдал все владимирские драгоценности.

Осенью 1176 года, после смерти Михалка, подстрекаемый своим шурином Мстиславом, пошёл на Всеволода Большое Гнездо, севшего на великий стол во Владимире, сжёг Москву, ограбил Боголюбово, но был разгромлен в 1177 году на реке Колокше, и вместе с сыновьями взят в плен, а затем отвезён во Владимир и посажен в тюрьму.

Муж дочери Глеба, Мстислав Храбрый, требовал его освобождения и составил союз с этой целью.
Глебу Ростиславичу предложили свободу с условием отказаться от Рязани и уйти в Южную Русь, но он воспротивился, сказав: «Луче еде умру, не иду». В итоге вскоре умер в тюрьме.

Семья 
Отец: Ростислав Ярославич — князь пронский, рязанский и муромский.

Братья:
 Андрей (Георгий) (ум. после 1147) — первый князь елецкий.
 Юрий

Жена: Евфросинья Ростиславна (ум. 1179) — дочь Ростислава Юрьевича.

Дети:
 Андрей? (ум. до 1186) — упомянут единственный раз перед Романом Глебовичем в летописном известии 1184 года, хотя Роман был рязанским князем с 1178 до 1207 года.
 Роман (ум. 1216) — великий князь рязанский (1178—1207).
 Игорь (ум. 1195) — удельный рязанский князь.
 Феодосья — замужем за Мстиславом Храбрым
 Владимир (ум. после 1186) — князь пронский (1180—до 1186).
 Всеволод (ум. 1207) — князь пронский (до 1186, 1188—1207) и коломенский (1186—1188).
 Святослав (ум. после 1207) — удельный пронский князь.
 Ярослав (ум. после 1199) — рязанский князь.

Внуки Глеба Ростиславича от разных сыновей почти полностью вырезали друг друга во время съезда в Исадах.

См. также 
 Великое княжество Рязанское

Примечания

Источники 
 
 Суздальская летопись
 
 Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. М., 2001
 Рыжов К. Все монархи мира. Россия. М.,1998

Ссылки 
 
 Глава 15 Князья Засекины и Рюрик
 Князь Рязанский Глеб Ростиславич
 http://erzya.ru/history/before_the_invasion/31-gleb-rostislavich.html

Князья рязанские
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие во Владимире
Русские князья XII века
Святославичи
Военачальники Древней Руси
Родившиеся в XII веке
Рюриковичи по алфавиту
Основатели городов
Монархи, попавшие в плен
Умершие в плену